Bambola – giocattolo
 Bambola – film del 1996, diretto da Juan José Bigas Luna
 Bambola – singolo di Betta Lemme del 2017

Pagine correlate 
 Bambole (disambigua)
 La bambola